Pluto, tkivo drvenastih biljaka
 Pluto (materijal), materijal dobiven od hrasta plutnjaka